Лопато — русская и караимская фамилия.

Известные носители 
 Лопато, Анастасия Николаевна (род. 1996) — белорусская волейболистка.
 Лопато, Георгий Павлович (1924—2003) — советский учёный, ветеран вычислительной техники.
 Лопато, Людмила Ильинична (1914—2004) — певица кабаре русской эмиграции и хранительница традиции исполнения русского и цыганского романса.

См. также 
 Лопатто
 Лопата (значения)